Фёдоровка (Вышгородский район) — сёла в Вышгородском районе Киевской области:
 Фёдоровка — село в Дымерской поселковой общине.
 Фёдоровка — село в Иванковской поселковой общине.
 Фёдоровка — село в Полесской поселковой общине.